Сту́с — українське прізвище.
 Стус Василь Семенович (1938—1985) — український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник.
 Стус Віктор Іванович (1946) — прозаїк-публіцист, заслужений журналіст України і Автономної Республіки Крим.
 Стус Володимир (нар. між 1966 та 1971) — київський політичний аналітик, прогнозист, фрілансер , блогер.
 Стус Володимир Іванович (1934) — радянський військовий діяч, у 1985—1990 начальник військ Західного прикордонного округу КДБ СРСР.
 Стус Дмитро Васильович (1966) — український письменник, літературознавець, редактор.
 Стус Микола Миколайович (1983) — український футболіст, півзахисник.
 Стус Михайло (1927—2019) — ветеран національно-визвольних змагань, комбатант УПА, довголітній член ОУН (б), заступник Голови Київського Крайового Братства ОУН-УПА, політв'язень, на псевдо «Залізняк».

Українські прізвища